НФЛ в сезоне 1993 — стал 74-м сезоном Национальной футбольной лиги.

Плей-офф

Американская футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Канзас-Сити Чифс 27, Питтсбург Стилерз 24 (ot)
 Лос-Анджелес Рэйдерс 42, Денвер Бронкос 24
 Плей-офф дивизионов:
 Баффало Биллс 29, Лос-Анджелес Рэйдерс 23
 Канзас-Сити Чифс 28, Хьюстон Тексанс 20
 Финал конференции: Баффало Биллс 30, Канзас-Сити Чифс 13

Национальная футбольная конференция 
 Плей-офф Wild-Card:
 Грин Бэй Пэкерз 28, Детройт Лайонс 24
 Нью-Йорк Джайентс 17, Миннесота Вайкингс 10
 Плей-офф дивизионов:
 Сан-Франциско 49ерс 44, Нью-Йорк Джайентс 3
 Даллас Ковбойз 27, Грин Бэй Пэкерз 17
 Финал конференции: Даллас Ковбойз 38, Сан-Франциско 49ерс 21

Супербоул XXVIII 
Даллас Ковбойз (НФК) 30, Баффало Биллс (АФК) 13

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

1 Команды была посеяна под первым номером в конференции
2 Команда попала в плей-офф Wild-Card

Ссылки 
 [nflhistory.net/linescores/pdf/1993.pdf Сезон 1993 года в деталях]

Сезоны НФЛ